Henan Songshan Longmen Football Club, anteriormente Henan Jianye Football Club é um clube profissional de futebol da China. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Elenco atual 
Atualizado em 27 de outubro de 2020.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Uniformes

1º Uniforme

2º Uniforme 

Clubes de futebol da China